Акоп Галустович Есаянц (, ; 25 мая 1910, Зангезурский уезд — ?) — советский азербайджанский виноградарь, Герой Социалистического Труда (1950).

Биография 
Родился 25 мая 1910 года в селе Хынзырак Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии (ныне Хндзореск Сюникской провинции Армении).

С 1924 года рабочий, звеньевой, заведующий отделением виноградарского совхоза «Азербайджан» Ханларского района. В 1949 году получил урожай винограда 200,4 центнеров с гектара на площади 20,6 гектаров.

С 1970 года пенсионер союзного значения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 сентября 1950 года за получение высоких урожаев винограда на поливных виноградниках в 1949 году Есаянц Акопу Галустовичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Активно участвовал в общественной жизни Азербайджана. Член КПСС с 1931 года.

Литература 
 
 

Члены КПСС
Виноградари СССР
Персональные пенсионеры союзного значения